Metope (architectuur), een technische term uit de Griekse bouwkunst.
Metope (mythologie), een nymf in de Griekse mythologie, de vrouw van Asopos.